Faverolles kan syfta på:
 Faverolles, Aisne
 Faverolles, Cantal
 Faverolles, Eure-et-Loir
 Faverolles, Haute-Marne
 Faverolles, Indre
 Faverolles, Somme